Siren může být:

 Siren (píseň, Nana Kitade) – píseň zpěvačky Nana Kitade z roku 2008
 Siren (píseň, Malcolm Lincoln) – píseň skupiny Malcolm Lincoln z roku 2010
 The Siren – píseň skupiny Nightwish z roku 2005
 Siren (album, Roxy Music) – album skupiny Roxy Music z roku 1975
 Siren (album, Ronnie Spectorová) – album zpěvačky Ronnie Spectorové z roku 1980
 Siren (album, Heather Nova) – album zpěvačky Heather Nova z roku 1998